Агвахе Гранде има више значења:
  Агвахе Гранде (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агвахе Гранде (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику